Baltic este un termen care se poate referi la:

Locuri în nordul Europei 

 Marea Baltică;
 Regiunea baltică ori Balticum, regiunea care înconjoară Marea Baltică;
 Țările baltice;
 Provinciile baltice, foste provincii ale Imperiului Rus;
 Scutul baltic.

Limbi 

 Limbi baltice, subfamilie a limbilor indo-europene.

Grupuri etnice 

 Balți, grup etnic vorbitori ai limbilor baltice sau originari din regiunea baltică; 
 Germani baltici, etnici germani din zona baltică (Letonia); 
 Ruși baltici, etnici ruși din zona baltică.

Altele 

SS Baltic, pachebot al White Star Line lansat la apă în 1871, vândut în 1898;
SS Baltic, al doilea pachebot cu același nume al White Star Line lansat la apă în 1903;
Baltic, tip de locomotivă cu aburi;
Centrul BALTIC pentru Artă Contemporană, Gateshead, Regatul Unit.

Locuri în SUA și Canada 

Baltic, Ohio,
Baltic, South Dakota,
Baltic, Kings County, Insula Prince Edward,
Baltic, Prince County, Insula Prince Edward,
Baltics, Ontario.